Ceroni ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Soglia Ceroni (1779–1856), italienischer Kurienerzbischof und Kardinal
 Remigio Ceroni (* 1955), italienischer Politiker (Il Popolo della Libertà)